Натуральне число 1081
 1081 рік до нашої ери
 1081 рік нашої ери